Le mot Chihuahua est issu du nahuatl ou du tarahumara (l'écriture chihuawa est aussi acceptée), via l'espagnol (même orthographe).

Culture et société 
 Les chihuahuas sont une race de chiens.
 Chihuahua (groupe) est un groupe de musique, avec notamment Antoine Chao. 	
 Chihuahua est une chanson de DJ BoBo, sortie en 2003.

Anthroponyme 
 Chihuahua (entre 1822 et 1825-1901) est un chef apache.

Toponyme 
 Chihuahua est une ville du Mexique, et la capitale de l'État de Chihuahua.
 Le Chihuahua, ou État de Chihuahua, est un État du Mexique.
 Le désert de Chihuahua est un désert à cheval sur le Mexique et les États-Unis.